Hiawatha – legendarny wódz Mohawków
Film:
 Hiawatha – film amerykański z 1952 roku 
 Hiawata – fikcyjny mały Indianin z filmów animowanych i komiksów The Walt Disney Company
Miejscowości w USA:
 Hiawatha – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Hiawatha – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Hiawatha (ang. Hiawatha Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Brown
 Hiawatha (ang. Hiawatha Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Schoolcraft